Вулиця Жигулівська — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Починається від вул. Ростовської та закінчується на стику вулиць Молокова та Зеленої. Названа на честь російського міста Жигульовськ.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 с.

Вулиці Сміли